SM-liiga 2005/2006 byla 31. sezonou Finské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým Hämeenlinnan Pallokerho.

Základní část

Play off

Předkolo 
 SaiPa Lappeenranta - TPS Turku 2:0 (3:2, 3:2 P)
 Espoo Blues - JYP Jyväskylä 2:1 (3:4, 2:1, 3:2 P)

Čtvrtfinále 
 Kärpät Oulu - Espoo Blues 4:2 (2:1 P, 4:1, 2:3, 2:1, 2:3 P, 5:2)
 IFK Helsinky - SaiPa Lappeenranta 4:2 (4:3 P, 2:1, 4:3, 2:3, 2:5, 3:2 P)
 Hämeenlinnan Pallokerho - Ilves Tampere 4:0 (4:2, 2:1 P, 4:2, 1:0)
 Tappara Tampere - Ässät Pori 2:4 (3:2, 1:3, 5:2, 2:5, 2:3 P, 2:3)

Semifinále 
 Kärpät Oulu - Ässät Pori 1:3 (1:3, 1:3, 6:3, 3:4)
 IFK Helsinky - Hämeenlinnan Pallokerho 2:3 (5:2, 1:2 P, 5:4 P, 0:4, 0:1)

O 3. místo 
 Kärpät Oulu - IFK Helsinky 6:2 (hráno na jeden zápas)

Finále 
 Hämeenlinnan Pallokerho - Ässät Pori 3:1 (1:0, 4:5 P, 5:3, 4:1)

Finská hokejová liga
Lední hokej v roce 2005
Lední hokej v roce 2006
Sport ve Finsku v roce 2005
Sport ve Finsku v roce 2006